Niemcy:
 Neckarhausen – dzielnica Horb am Neckar
 Neckarhausen – dzielnica Neckarsteinach
 Neckarhausen – dzielnica gminy Edingen-Neckarhausen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar

Zobacz też:
 Edingen-Neckarhausen